

Astronomia
 8081 Leopardi – asteroide della fascia principale

Geografia
 Leopardi – frazione di Torre del Greco (NA)

Persone
 Alessandro Leopardi (1465 circa – 1523) – scultore italiano
 Giacomo Leopardi (1798-1837) – scrittore, poeta e filosofo italiano
 Giacomo Leopardi (1928-2015) - farmacista e politico (FI) italiano 
 Marcello Leopardi (1750 circa – 1795) – pittore italiano
 Pier Silvestro Leopardi (1797-1870) – patriota e politico italiano
 Leo Pardi (1915-1990) – etologo italiano

Famiglia di Giacomo Leopardi (poeta)
Ramo di Recanati della nobile famiglia Tomasi:
 Monaldo Leopardi (1776 (1797-1870)– 1847) – filosofo, politico e letterato italiano, padre di Giacomo Leopardi
 Adelaide Antici (1778-1857) – madre di Giacomo Leopardi
 Giacomo Leopardi (1798-1837) – conte, poeta e letterato
 Paolina Leopardi (1800-1869) – sorella di Giacomo Leopardi
 Pierfrancesco Leopardi (1813-1851) – fratello di Giacomo Leopardi
 Anna dal Pero Bertini (1918–2010) – ultima discendente e divulgatrice della sua opera

Altro
 Leopardi – nave traghetto
 Leopardi – famiglia storica marchigiana
 Leopardi – albo della serie a fumetti Corto Maltese

Pagine correlate 
Leopardo (disambigua)